Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo (SPCS) é uma associação de Portugal que visa estudar as características, a conservação e proteção dos solos.

Ligações externas 
 SPCS

Academias e sociedades científicas em Portugal
Agronomia
Instituições geológicas